Luisa Isabel de Orleans (Versalles, 9 de diciembre de 1709 - París, 16 de junio de 1742) fue reina consorte de España, esposa de Luis I. Era hija de Felipe, duque de Orleans y regente de Francia durante la minoría de edad de Luis XV, y de Francisca María de Borbón, duquesa de Orleans. Luisa Isabel era sobrina nieta del rey Luis XIV de Francia por parte de su padre y nieta de él por parte de su madre.

Fue conocida en la corte española, sobre todo, por su conducta inapropiada debido al trastorno límite de la personalidad (TLP) que padecía. Los miembros de la corte empezaron a llamarla «la Reina Loca».

Primeros años 
Luisa Isabel fue una de las siete hijas del duque Felipe II de Orleans y de su esposa, Francisca María de Borbón. Su madre era hija legitimada de Luis XIV de Francia y de su amante, Madame de Montespan. Como miembro de la reinante Casa de Borbón, Luisa Isabel era una princesa de sangre.

Nació en el Palacio de Versalles, y fue la cuarta hija superviviente de sus padres (su hermana mayor, Mademoiselle de Valois, murió un año después de su nacimiento). Antes de su matrimonio, era conocida como Mademoiselle de Montpensier. Creció con un hermano y cinco hermanas.

Debido a que casi nadie le prestaba atención cuando era niña, Luisa Isabel recibió poca educación y parecía destinada a casarse con algún príncipe alemán o italiano que no fuera muy conocido. Al igual que su hermana menor, Luisa Diana, fue educada en un convento. Estuvo muy unida a su hermano, Luis, duque de Chartres por nacimiento, que, al morir su padre en 1723, heredaría el título de duque de Orleans.

Matrimonio 
En 1722, con apenas doce años, contrajo matrimonio por poderes con el príncipe de Asturias, el futuro rey Luis I de España, que contaba con quince años de edad. A pesar de la fría acogida de la familia real española, especialmente por parte de Isabel Farnesio, la madrastra de su futuro marido, se casó con Luis el 20 de enero de 1722 en el Palacio Ducal de Lerma, actual parador nacional de turismo.

Su hermana Felipa fue posteriormente comprometida con el infante Carlos, otro heredero al trono de España, pero el matrimonio no llegó a concretarse y su hermana fue enviada más tarde de vuelta a Francia, donde murió a la edad de diecinueve años en París.

Comportamiento 
Desde su llegada a la corte de los Borbones españoles, Luisa Isabel fue protagonista de numerosos incidentes, como pasearse sin ropa, eructar, ventosear en público, corretear por los pasillos y trepar a los árboles, síntomas del Trastorno límite de la personalidad (TLP) y de la bulimia que padecía.

Se presentaba ante toda la corte sucia y maloliente, negándose a utilizar ropa interior, e intentaba provocar al personal exponiendo sus partes íntimas de un modo sibilino. También se dice que se negaba a tocar la comida en la mesa, pero luego se escondía y engullía de modo compulsivo todo lo que encontraba a mano, fuera o no comestible. Su comportamiento parecía empeorar con el tiempo, ya que de la noche a la mañana se la ve limpiando pañuelos, cristales, baldosas, azulejos y tejidos de toda índole en el palacio. Los súbditos allí presentes ven atónitos cómo la soberana se desnuda, agarra su vestido y se afana en limpiar con él los cristales del salón. Su marido, el rey Luis, destrozado, escribe a su padre:

Reina de España 
Luisa Isabel se convirtió en reina consorte de España al producirse la abdicación de su suegro, el rey Felipe V, el 15 de enero de 1724. El carácter de Luisa Isabel fue el origen de desavenencias entre la pareja real, y la reina llegó en una ocasión a estar encerrada en sus habitaciones durante seis días por su comportamiento.

Pocos meses después de acceder al trono, Luis contrajo viruela, y Luisa Isabel cuidó y permaneció junto a su marido hasta su muerte, el 31 de agosto de 1724. Luisa Isabel contrajo la viruela pero pudo recuperarse al ser, en su caso, menos maligna. Los reyes Luis I y Luisa Isabel no tuvieron descendencia.

Muerte 
La reina, ya viuda, regresó a Francia por voluntad de la reina Isabel Farnesio. Tras permanecer en un convento durante dos años, residió en el Palacio del Luxemburgo, situado en París. Nunca fue recibida en Versalles por su primo el rey Luis XV y vivió aislada el resto de su vida. Fue enterrada en la capital francesa.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia Luisa Isabel de Orleans

Reinas consortes de España del siglo XVIII
Princesas consortes de Asturias
Enfermos por viruela
Sobrevivientes de viruela
Princesas de sangre
Infantas de España por matrimonio
Nacidos en París
Fallecidos en París
Princesas de Orleans
Consortes reales de la casa de Orleans